I Delfini – gruppo musicale beat italiano
 I Delfini – album dell'omonimo gruppo del 1965
 I delfini – film del 1960 diretto da Francesco Maselli

Pagine correlate 
Delfini